Angelillo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Angelillo (1937–2018), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Edi Angelillo (* 1961), italienische Schauspielerin
 Juan José Angelillo (* 1963), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Pepe Angelillo (* 1960), argentinischer Jazzpianist, Arrangeur und Komponist